Stegfeld ist der Name folgender Orte:

  Stegfeld (Gemeinde Schwertberg), Ortsteil von Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
  Stegfeld (Gemeinde Steinerkirchen), Ortsteil von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich